MSA ou msa est un sigle ou un code.

Sigle 

Le sigle MSA peut signifier :
 matrice à signes alternants, un objet d'étude en mathématiques combinatoires et en physique statistique ;
 Measurement System Analysis, l'expression anglaise de l'analyse des systèmes de mesure ;
 Melissa Sue Anderson, l'actrice qui a joué Mary Amelia Ingalls dans la série télévisée La Petite Maison dans la prairie ;
 , la principale division statistique géographique aux États-Unis ;
 Mine Safety Appliances, une société qui fabrique des équipements de protection individuelle et de détection gaz ;
  (« Société américaine de minéralogie »), une société savante ;
 modélisation de signaux aléatoires, une discipline utilisée en télécommunications ;
 , une chaîne de disques durs dans un module  de Hewlett-Packard ;
 , faisant référence à un logiciel qui reçoit des messages (mails) d'un client de messagerie, fait référence au RFC 4409 ;
 mont Sainte-Anne, une montagne skiable située à Sainte-Anne-de-Beaupré (Québec, Canada) ;
 Motor Sports Association, une organisation reconnue par la FIA qui gère le sport automobile au Royaume-Uni (équivalent de la FFSA) ;
 Mouvement pour le salut de l'Azawad, un groupe armé touareg ;
 Mouvement pour le socialisme autogestionnaire, un parti politique sénégalais ;
 Mouvement socialiste africain, une formation politique panafricaine apparue dans les années 1950 ;
 Mouvement Souveraineté-Association, un mouvement politique québécois fondé par René Lévesque ;
 Mutualité sociale agricole, sécurité sociale des agriculteurs et salariés agricoles.

Code 
Le code MSA ou msa peut faire référence à :
 MSA, l' ;
 msa, le malais, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Code